Miejscowości w USA:
 Windom – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie McPherson
 Windom – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Cottonwood
 Windom – miejscowość w stanie Teksas, w hrabstwie Fannin
Gminy w USA:
 Windom (ang. Windom Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Mower